Хотовань — деревня в Дновском районе Псковской области. Входит в состав Искровской волости.

Расположена на правом берегу реки Белка, в 20 км к юго-востоку от районного центра, города Дно, и в 3 км к югу от волостного центра, деревни Гаврово.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 119 человек.

История 
До 2005 года входила в состав Октябрьской волости с центром в деревне Гаврово, с 2006 до 2015 года — в состав Гавровской волости.

Примечания 

Населённые пункты Дновского района